Friendsville kan syfta på:

 Friendsville, Maryland
 Friendsville, Pennsylvania
 Friendsville, Tennessee